Unter Bibliotheksrat ist zu verstehen:

 ein Dienstgrad für Beamte im höheren Bibliotheksdienst in Deutschland; siehe Bibliotheksrat (Amtsbezeichnung)
 ein Gremium, das über die Belange einer Bibliothek entscheidet 
 eine Auszeichnung für verdiente Bibliothekare in der DDR, siehe Bibliotheksrat (DDR)
 der EU-Bibliotheksrat, ein Gremium zur Abstimmung und Organisation europäischer Bibliotheken untereinander